Kose kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kose, en stadsdel i Tallinn, 
 Kose, Harjumaa, en småköping i Kose kommun i landskapet Harjumaa
 Kose, Ida-Virumaa, en by i Jõhvi kommun i landskapet Ida-Virumaa, 
 Kose, Jõgevamaa, en by i  Pajusi kommun i landskapet Jõgevamaa
 Kose, Pärnumaa, en by i  Vändra kommun i landskapet Pärnumaa
 Kose, Võrumaa, en småköping i Võru kommun i landskapet Võrumaa,

Turkiet 

 Köse (distriktshuvudort i Turkiet), Gümüşhane, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar